Cesare Curzi – cantante statunitense
 Denis Curzi – maratoneta italiano
 Pierre Curzi – politico canadese
 Sandro Curzi – giornalista, politico e conduttore televisivo italiano